Hitstory – album di Elvis Presley del 2005
Hitstory – album di Gianna Nannini del 2015